Lwilu ou Luilu peut être :
 Lwilu, cours d’eau du Congo-Kinshasa, affluent de la Lubilanji (Sankuru).
 Lwilu, territoire du Kasaï-Oriental au Congo-Kinshasa.
 Luilu, usine métallurgique de la Gecamines à Kolwezi. Son extension prévue à la fin des années 1970 fut interrompue par la guerre de 6 jours (le ). Aujourd'hui cette usine a été rachetée par George Forrest, le milliardaire belge d'origine néo-zélandaise, ainsi que la mine de Kamoto et le concentrateur de Kamoto dit KTC. Les anciens salariés de la Gecamines, ainsi que d'autres groupes s'opposent au "bradage" du patrimoine minier du pays, puisque la Gecamines ne percevra que 25 % des recettes de l'exploitation minière, tout en mettant ses infrastructures a la disposition du groupe Forrest.